A 24ª edição da Vuelta decorreu entre 23 de abril a 11 de Maio de 1969, A corrida foi composta por 18 etapas, num total de mais de 2921 km, com uma média de 39,843 km/h. A corrida começou em Badajoz e terminou em Bilbau.

Equipas participantes

Etapas

Classificações 

1969
1969 no ciclismo
Desporto na Espanha em 1969